Dobranje je lahko:
 Dobranje, Zažablje (Hrvaška)
 Dobranje, Cista Provo (Hrvaška)